Soberón peut désigner :
 Álvaro González Soberón (1990-), footballeur espagnol ;
 Ricardo Soberón Garrido (?-), avocat péruvien, militant des droits de l'homme.